Francja:
 Granges – gmina w regionie Burgundia
 Granges-Aumontzey – gmina
 Granges-d’Ans – gmina
 Granges-la-Ville – gmina
 Granges-le-Bourg – gmina
 Granges-les-Beaumont – gmina
 Granges-Narboz – gmina
 Granges-sur-Aube – gmina
 Granges-sur-Baume – miejscowość
 Granges-sur-Lot – gmina

Szwajcaria:
 Granges – gmina w kantonie Valais, w okręgu Sierre
 Granges – francuska nazwa gminy Grenchen
 Granges (Veveyse) – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Veveyse
 Granges-de-Vesin – miejscowość w gminie Les Montets, w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Granges-Paccot – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Granges-près-Marnand – miejscowość w gminie Valbroye, w kantonie Vaud, w okręgu Broye-Vully

Osoby:
 Boso de Granges – szwajcarski biskup
 Klaudiusz Franciszek Gagnières des Granges – francuski błogosławiony
 Philipp Ludwig Siegmund Bouton des Granges – szwajcarski generał

Zobacz też:
 Les Granges